Norwegian Cruise Line — компания-оператор трансатлантических и круизных маршрутов, владеющая собственным флотом круизных судов. Штаб-квартира компании находится на невключённой территории в округе Майами-Дейд, Флорида. Компания начала свою деятельность в 1966 году под именем Norwegian Caribbean Lines AS (NCL). Компания известна своей концепцией Freestyle Cruising, которая заключается в том, что нет чёткого времени для приёма пищи и не требуется определенная форма одежды. Norwegian Cruise Line контролирует примерно 8 % общемирового рынка круизов.

История 
История компании:

1966 — основание компании Norwegian Caribbean Lines.

1987 — компания «Norwegian Caribbean Lines» переименована в «Norwegian Cruise Line».

1998 — приобретение британской круизной компании Orient Lines (бренд был продан в 2008 компании Wayne Heller).

1999 — акции NCL выставляются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

2000 — компания Star Cruises приобретает NCL (50 % акций).

2004 — NCL объявляет о новом бренде «NCL America», суда которого ходят под американским флагом и имеют американскую команду на борту.

Флот

NCL 

Последняя реконструкция: Norwegian Sky в 2009; Norwegian Sun в 2004; Norwegian Star в 2010; Norwegian Dawn в 2011; Norwegian Spirit в 2008; Norwegian Jewel в N/A; Norwegian Pearl в N/A; Norwegian Gem в N/A Norwegian Jade в N/A.; Norwegian Epic в N/A Norwegian Joy

NCL America

Круизы 

С 2012 года компания NCL предлагает 10-дневное путешествие по Балтике на круизном лайнере Norwegian Sun по маршруту Петербург — Хельсинки — Стокгольм — Копенгаген — Вардемюнде — Таллин — Петербург.

Источники